DJ Mag je anglický měsíčník vycházející od 31. ledna 1991 zabývající se elektronickou taneční hudbou.

DJ Mag Top 100 DJs 
Top 100 DJs je každoroční anketa datující se od roku 1997 vyhlašující nejlepší světové DJs. Časopis se také zaměřuje na 100 nejlepších nočních klubů světa.

Rok 1997 

 Carl Cox 
 Paul Oakenfold 
 Sasha 
 Judge Jules
 Tony De Vit
 Pete Tong
 Danny Rampling
 Hype
 Grooverider
 Jeremy Healy

Rok 1998 
 Paul Oakenfold  
 Carl Cox 
 Judge Jules 
 Pete Tong
 Sasha 
 Paul van Dyk 
 John Digweed 
 Tall Paul 
 Danny Rampling 
 Seb Fontaine

Rok 1999 

Paul Oakenfold 
Carl Cox 
Sasha 
Judge Jules
Paul van Dyk
John Digweed
Fatboy Slim
 Danny Tenaglia
 Roger Sanchez
 Nick Warren

Rok 2000 
 Sasha 
 Paul Oakenfold 
 John Digweed 
 Paul van Dyk
 Carl Cox
Judge Jules
 Danny Tenaglia
 Fergie
 Lisa Lashes
 Danny Howells

Rok 2001 
 John Digweed 
 Sasha 
 Danny Tenaglia 
 Paul van Dyk
 Paul Oakenfold
 Tiësto
Carl Cox
 Mauro Picotto
 Steve Lawler
 Deep Dish

Rok 2002 

 Tiësto 
 Sasha 
 John Digweed 
 Paul van Dyk
 Armin van Buuren
 Paul Oakenfold
 Judge Jules
 Carl Cox
 Lee Burridge
 Danny Tenaglia

Rok 2003 
Tiësto 
 Paul van Dyk 
 Armin van Buuren 
 Sasha
 John Digweed
 Ferry Corsten
 Carl Cox
 Paul Oakenfold
 Judge Jules
 Deep Dish

Rok 2004 
 Tiësto 
 Paul van Dyk 
 Armin van Buuren 
 Sasha
Ferry Corsten
 Hernán Cattáneo
 Christopher Lawrence
 John Digweed
 Paul Oakenfold
 Deep Dish

Rok 2005 
 Paul van Dyk 
 Tiësto 
 Armin van Buuren 
 Sasha
 Ferry Corsten
 John Digweed
 Hernán Cattáneo
Deep Dish
 ATB
 Carl Cox

Rok 2006 
 Paul van Dyk 
 Armin van Buuren 
 Tiësto 
 Christopher Lawrence
 DJ Dan
 Ferry Corsten
 Sasha
 John Digweed
 Above & Beyond
 Deep Dish

Rok 2007 

 Armin van Buuren 
 Tiësto 
 John Digweed 
 Paul van Dyk
 Sasha
 Above & Beyond
 Carl Cox
 Ferry Corsten
 Infected Mushroom
 David Guetta

Rok 2008 
 Armin van Buuren 
 Tiësto 
 Paul van Dyk 
 Above & Beyond
David Guetta
 Ferry Corsten
Sasha
 Markus Schulz
 John Digweed 
 Infected Mushroom

Rok 2009 
 Armin van Buuren 
 Tiësto 
 David Guetta 
 Above & Beyond
 Paul van Dyk
 Deadmau5
 Ferry Corsten
 Markus Schulz 
 Gareth Emery
 Sander van Doorn

Rok 2010 

 Armin van Buuren 
 David Guetta 
 Tiësto 
 Deadmau5
 Above & Beyond
 Paul van Dyk
 Gareth Emery
 Markus Schulz 
 Ferry Corsten
 Axwell

Rok 2011 
 David Guetta 
 Armin van Buuren 
 Tiësto 
 Deadmau5
 Above & Beyond
 Avicii
 Afrojack
 Dash Berlin
 Markus Schulz 
 Swedish House Mafia

Rok 2012 
 Armin van Buuren 
 Tiësto 
 Avicii 
 David Guetta
 Deadmau5
 Hardwell
 Dash Berlin
 Above & Beyond
 Afrojack
 Skrillex

Rok 2013 
 Hardwell 
 Armin van Buuren 
 Avicii 
 Tiësto 
 David Guetta 
 Dimitri Vegas & Like Mike 
 Nicky Romero 
 Steve Aoki 
 Afrojack
 Dash Berlin

Rok 2014 
 Hardwell 
 Dimitri Vegas & Like Mike 
 Armin van Buuren 
 Martin Garrix 
 Tiësto 
 Avicii 
 David Guetta 
 Nicky Romero 
 Skrillex 
 Steve Aoki

Rok 2015 
 Dimitri Vegas & Like Mike 
 Hardwell 
 Martin Garrix 
 Armin van Buuren 
 Tiësto 
 David Guetta 
 Avicii 
 Afrojack 
 Skrillex 
 Steve Aoki

Rok 2016 
 Martin Garrix 
 Dimitri Vegas & Like Mike 
 Hardwell 
 Armin van Buuren
 Tiësto 
 David Guetta 
 Steve Aoki 
 Oliver Heldens 
 Skrillex 
 Afrojack

Rok 2017 
 Martin Garrix 
 Dimitri Vegas & Like Mike 
 Armin van Buuren 
 Hardwell
Tiësto
 The Chainsmokers 
 David Guetta 
 Afrojack 
 Steve Aoki 
 Marshmello

Rok 2018 

 Martin Garrix 
 Dimitri Vegas & Like Mike 
 Hardwell 
 Armin van Buuren
 David Guetta
 Tiësto
 Don Diablo
 Afrojack
 Oliver Heldens
 Marshmello

Rok 2019 
 Dimitri Vegas & Like Mike 
 Martin Garrix 
 David Guetta 
 Armin van Buuren
 Marshmello
 Don Diablo
 Oliver Heldens
 Tiësto
 Afrojack
 Steve Aoki

Rok 2020 
 David Guetta 
 Dimitri Vegas & Like Mike 
 Martin Garrix 
 Armin van Buuren
 Alok
 Don Diablo
 Afrojack
 Oliver Heldens
 Steve Aoki
 Timmy Trumpet

Rok 2021 
 David Guetta 
 Martin Garrix 
 Armin van Buuren 
 Alok
 Dimitri Vegas & Like Mike
 Afrojack
 Don Diablo
 Oliver Heldens
 Timmy Trumpet
 Steve Aoki

Statistiky

Interpreti

Státy 

* Započítáno je 7 účastí britsko-finského uspupení Above & Beyond.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Stránky časopisu
  Výsledky ankety Top 100 DJs  
  Výsledky ankety Top 100 klubů

Britské hudební časopisy
Časopisy v angličtině